McCoy kan som auktorsförkortning betyda:

 Clarence J. McCoy
 Sir Frederick McCoy
 Michael McCoy
 Thomas Nevil McCoy
 Frederick McCoy

Robotskapade auktorsförkortningar